Wspólnota Narodów (the Commonwealth) – organizacja międzynarodowa
 Republika Angielska (Commonwealth of England) – byt państwowy obejmujący Anglię, istniejący w latach 1649-1660
 Commonwealth – jednostka osadnicza w USA, w stanie Wirginia
 Commonwealth – miasto w USA, w stanie Wisconsin
 Commonwealth – stacja metra w Singapurze